Schafran oder Schaffran oder Shafran ist der Familienname folgender Personen:

 Daniil Borissowitsch Schafran (1923–1997), sowjetischer Cellist
 Gerhard Schaffran (1912–1996), deutscher Bischof
 Germaine Helga Shafran (1923–2016), deutsche Zeitzeugin der Judenverfolgung
 Karl Schaffran (1878–1945), deutscher Schiffbauingenieur
 Leon Schaffran (* 1998), deutscher Fußballtorhüter